Люн:

Люн — футбольный клуб из города Осло, Норвегия

Фамилия
 Люн (, ) — ошибочное написание китайской (кантонской) фамилии Лён. Известные носители:
 Люн, Тони
  (род. 1962)— гонконгский актёр 
  (род. 1958) — гонконгский актёр 
 Люн, Кен (англ. Kenneth «Ken» Leung; род. 21 января 1970, Нью-Йорк, США) — американский актёр

См. также 
Лун
LUN